Sun Long – chiński malarz okresu dynastii Ming
 Sun Long (ur. 2000) – chiński sportowiec specjalizujący się w short tracku, olimpijczyk